El apellido Longoria puede referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

Lugares 
Longoria, una localidad del concejo asturiano de Belmonte de Miranda.
Longoria, un condado en Texas, Estados Unidos.
Palacio Longoria, un edificio en Madrid, España.

Personas 
 Álvaro Longoria (1968-), director, productor, y actor español.
 Emilio Álvarez Icaza Longoria (1965-), sociólogo mexicano.
 Eva Jacqueline Longoria (1975-), también conocida como Eva Longoria Parker y como Eva Longoria Bastón, actriz, modelo y empresaria estadounidense.
 Evan Michael Longoria (1985-), beisbolista estadounidense de origen mexicano.
 José González Longoria Carbajal (1827-1910), médico, filósofo, y político español.
 Luz María Longoria Gama (1925-2019), luchadora social mexicana, fundadora del Cencos.
 Octaviano Librado Longoria Theriot (1905-1986), industrial, financiero, y empresario mexicano.
 Paola Michelle Longoria López (1989-), raquetbolista profesional mexicana.

Miscelánea 
 Palacio Longoria, palacio modernista español del siglo XX construido en Madrid, España.